El Nuevo Refugio kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Nuevo Refugio, Guanajuato, Silao de la Victoria, 
 El Nuevo Refugio, Chiapas, Villa Corzo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar